Солонец — многозначный термин:

Топонимы 
 Солонец — деревня в Руднянском районе Смоленской области России.
 Солонец — село в Ярославском районе Ярославской области.
 Солоне́ц — озеро в Полоцком районе Витебской области (Белоруссия).
 Соло́нец — озеро в Ушачском районе Витебской области (Белоруссия).
 Солонец — озеро в Николаевской области (Украина).

Другие значения 
 Солонец — тип почв, см. Солонцы.
 Солонец — народное название растений рода Солерос.
 Солонец — охотничья приманка для зверя, устроенная на основе минеральной соли. Также специальное сооружение в виде кормушки для подкормки животных солью.

См. также 
 Берёзовый Солонец
 Солонецкий
 Солонцовый
 Солонцы